Preußenschanze steht für
Preußenschanze (Bad Homburg)
Preußenschanze (Spechtshausen), Erzgebirge